

Souverains 
Guillaume V dit le Grand (969-1030), duc d'Aquitaine de 993 à 1030 et comte de Poitiers sous le nom de Guillaume III
Guillaume V dit Aigret (1023-1058), comte de Poitiers de 1039 à 1058 et duc d'Aquitaine sous le nom de Guillaume VII
Guillaume V (1000-1064), comte d'Auvergne de 1032 à 1064
Guillaume V dit l'Ancien (1115-1191), marquis de Montferrat de 1136 à 1191
 Guillaume V (1168-1181), comte de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre de 1176 à 1181
 Guillaume V de Saint-Omer (vers 1171-vers 1246), châtelain de Saint-Omer, seigneur de Beaurain et de Fauquembergues.  
 Guillaume V,  1268 à 1284, Vicomte de Castelnou
 Guillaume V, comte, margrave, puis duc de Juliers de 1329 à 1361
 Guillaume V de Hollande dit l'Insensé, comte de Hollande, de Zélande de 1354 à 1388 et de Hainaut de 1356 à 1388 sous le nom de Guillaume III de Hainaut
Guillaume V (1548-1626), duc de Bavière de 1579 à 1597
 Guillaume V, prince d'Orange-Nassau de 1751 à 1795, stathouder des Provinces-Unies de 1751 à 1795

Ecclésiastiques
 Guillaume V Soybert, abbé de Cîteaux de 1317 à 1337
 Guillaume V Soybert, évêque d’Uzès de 1445 à 1446

Voir aussi
 Guillaume de Galles, prince héritier du Royaume-Uni, qui peut avoir ce titre quand il succède au trône

Guillaume 05